El término Pide puede referirse a:

Gastronomía
 Pide (comida) - Una comida turca.
 Pide (pan plano turco) - Un tipo de pan plano.
 Pita (pan) - Un tipo de pan plano.

Otros
 el acrónimo PIDE, resultado de la Policía Internacional y de Defensa del Estado durante la dictadura salazarista en Portugal;